Résultats détaillés du simple messieurs de l'édition 2010 de l'Open d'Australie.

Primes et points

Faits marquants

Avant le tournoi 
 Fabrice Santoro, qui avait pris sa retraite en 2009, décide finalement de participer au tournoi pour être le premier joueur du tennis moderne à participer aux tournois du Grand Chelem sur quatre décennies (1989-2010).
 Forfaits de l'Argentin David Nalbandian, alors que ce dernier prévoyait de reprendre la compétition, et du Français Gilles Simon, tête de série , annoncé le 16 au matin à cause d'une blessure au genou.

Pendant le tournoi 
 Mikhail Youzhny déclare forfait au troisième tour après son « match-marathon » contre Richard Gasquet au premier.
 Roger Federer atteint sa  consécutive en Grand Chelem il améliore son propre record et entretient une série inégalée (Ivan Lendl étant second avec 10 demi-finales consécutives durant sa carrière).
 Roger Federer atteint sa  en tournois du Grand Chelem, et améliore son propre record.
 À la suite de ce tournoi, Roger Federer a amélioré son propre record en nombre de titre en tournois du Grand Chelem, en remportant son , laissant derrière Pete Sampras avec ses 14 titres.
 Le Suisse égale le record d'Open d'Australie remportés (4) durant l'ère Open, détenu jusqu'alors seul par Andre Agassi.
 Rafael Nadal descend après le tournoi à la  ATP, son plus mauvais classement depuis le 5 juin 2005.
 Novak Djokovic atteint la , son meilleur classement et aussi celui d'un joueur Serbe.
 Andy Murray devient le  de l'ère Open avec un bilan de 0 victoire / 2 défaites en finale de Grand Chelem. Ses deux finales ont été perdues en trois sets face à Roger Federer.
 L'Écossais devient de ce fait le seul joueur britannique de l'ère Open à avoir disputé au moins deux finales en Grand Chelem.
 Marin Čilić atteint pour la première fois de sa carrière les demi-finales d'un tournoi du Grand Chelem. Le lendemain du tournoi, il grimpe à la  du classement ATP.
 Le grand américain de 2,06 m, John Isner, atteint le meilleur classement de sa carrière, grâce à son 1/8 de finale.
 Pour la première fois de sa carrière, le français Jo-Wilfried Tsonga doit disputer un match en cinq sets. C'est contre l'espagnol Nicolás Almagro, en 1/8 de finale. Il enchaîne en 1/4 de finale en sortant le serbe numéro 3 mondial, Novak Djokovic.
 C'est la deuxième année de suite que le tenant du titre abandonne en 1/4 de finale. Après Novak Djokovic contre Andy Roddick en 2009, c'est au tour du numéro 2 mondial Rafael Nadal, face au futur finaliste, Andy Murray.
 Marsel Ilhan est le premier joueur Turc dans le tableau final de l'Open d'Australie. Il l'est en tant que lucky loser, à la suite du forfait de Gilles Simon.
 Florent Serra sauve deux balles de matchs et bat Jarkko Nieminen en 5 sets.
 Mikhail Youzhny remonte un déficit de deux sets à zéro pour battre Richard Gasquet qui rate deux balles de matchs.
 Florian Mayer remonte un déficit de deux sets à zéro pour battre Philipp Petzschner.
 Marcel Granollers remonte un déficit de deux sets à zéro pour battre Robin Söderling
 Ivan Dodig remonte un déficit de deux sets à zéro pour battre Juan Carlos Ferrero.
 Juan Mónaco remonte un déficit de deux sets à zéro pour battre Michaël Llodra.
 Márcos Baghdatís remonte un déficit de deux sets à zéro pour battre David Ferrer.
 Albert Montañés remonte un déficit de deux sets à zéro pour battre Stéphane Robert.

Parcours

Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invitations) 

 Lucky loser (repêché)

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Cinquième partie

Sixième partie

Septième partie

Huitième partie

Confrontations entre compatriotes

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du simple messieurs des Internationaux d'Australie

Liens externes 
  Site officiel
 
 

Simple messieurs de l'Open d'Australie
Tennis en Australie en 2010
Open Australie Simple messieurs
Tennis en janvier 2010